Бузин може бити:

 Бузин (Загреб), насељено место у Граду Загребу, Хрватска
 Бузин (Скрад), насељено место у Општини Скрад, Приморско-горанска жупанија, Хрватска